Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chattanooga 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Ann Haydon Jones 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (quarti di finale)

 Ann Haydon Jones (semifinali)
 Françoise Dürr (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chattanooga 1971